Iltis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hugh Hellmut Iltis
 Hugo Iltis